IRP steht für:
 Ihr Reiseplan, ein Faltblatt der Deutschen Bahn AG
 I/O Request Packet, eine Datenstruktur zur Verwaltung von I/O-Anfragen im Windows-Treibermodell
 Islamisch-Republikanische Partei, eine ehemalige Partei der islamischen Republik Iran
 Integriertes Rheinprogramm, ein deutsch-französisches Programm zum Hochwasserschutz am Rhein
 International Resource Panel, Internationaler Ressourcenrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
 Investitionsrahmenplan
 Institut der Roten Professur

IRP